Il doppio  dello  Seguros Bolívar Open Medellín 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Juan Sebastián Cabal e Robert Farah erano i detentori del titolo ma Farah ha deciso di non partecipare

Cabal ha fatto coppia con Alejandro Falla, ma ha perso nel 1º turno.

Paul Capdeville e Nicolás Massú hanno battuto in finale Alessio Di Mauro e Matteo Viola 6–2, 4–6, [10–8].

Teste di serie

  Juan Sebastián Cabal /  Alejandro Falla (primo turno)
  Maciek Sykut /  Dennis Zivkovic (semifinali)

  Jorge Aguilar /  Guillermo Rivera-Aránguiz (primo turno)
  Alessio Di Mauro /  Matteo Viola (finale)

Tabellone

Note 
 

Seguros Bolívar Open Medellín 2011